Chaabi – tradizione musicale del Nordafrica
 Chaabi – musica tradizionale di Algeri
 Chaabi –  tipi di musica tradizionale del Marocco